L'expression « petite roussette » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de ptéropodidés :
 la Petite roussette de Sunda () ;
 la Petite roussette () ;
 la Petite roussette rouge () ;
 la Petite roussette des Comores ().

Articles connexes 

 Roussette géante
 
 Renard volant

Références 

Chiroptère (nom vernaculaire)
Pteropodidae
Nom de mammifère ambigu